Юная Мисс США 1985 () — 3-й национальный конкурс красоты Юная мисс США, проводился в «Memphis Cook Convention Center», Мемфис, штат Теннесси. Победительницей стала 16-летняя Келли Ху, представлявшая штат Гавайи.

Результаты

Места

Специальные призы

Оценки участниц 

      Победительница
      1-я Вице Мисс
      2-я Вице Мисс
      3-я Вице Мисс
      4-я Вице Мисс

Судьи 

Кэтлин Ригби

Рут Закарян — победительница Юная мисс США 1983
Роуди Гейнс
Линдсэй Блум
Эрик Ван Ластбадер

Майф Наттер
Ребе Джексон

Участницы 

  — Трейси Ширли
  — Алиша Блэк
  — Тереза Кинг
  — Дебби Эссин
  — Ванесса Стетсон
  — Ронда Хейрд
  — Эмили Эрнст
  — Дрю Гомер
  — Ванда Минард
  — Алиса Робинсон
  — Мария Ким
  — Келли Ху
  — Джули Уизли
  — Мередит Браун
  — Келли Портерфилд
  — Кара Клайн
  — Диана Баллард
  — Шэрон Гюнтер
  — Тэмми Лэмптон
  — Линн Грегори
  — Дебби Джеймс
  — Крис Кунст
  — Джули Семика
  — Мария Инглес
  — Лана Берк
  — Челль Уилсон

  — Ронда Хоглан
  — Трейси Шоу
  — Кэти Адамс
  — Трейси Смит
  — Линн Болгардис
  — Эрин Маутер
  — Лесли Петерсон
  — Катерина Борски
  — Шэрон Тернер
  — Шелли Лаун
  — Тереза Родригес
  — Мэг Скрэнтон
  — Джули Хоури
  — Мейша Хейс
  — Ольга Кальдерон
  — Кари Берновски
  — Крис Павалли
  — Джилл Хатчинсон
  — Кимберли Джордан
  — Тэмми Вудс
  — Конаэ Веле
  — Эрин Таунсенд
  — Сара Берграфт
  — Дженнифер Ньюин
  — Сьюзан Нельсон

См. также 
 Мисс США 1985
 Мисс Америка 1985

Ссылки 
 Официальный сайт «Юная Мисс США»

Юная мисс США
1985 год во Флориде
Майами
Январь 1985 года
События 22 января